Тімеа Бабош і Крістіна Младенович були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі разом. Бабош грала в парі з Ярославою Шведовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ірина-Камелія Бегу і Моніка Нікулеску. Младенович грала в парі з Каролін Гарсія, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Андреа Главачкова і Луціє Градецька.
Мартіна Хінгіс і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Катерина Макарова і Олена Весніна з рахунком 6–1, 6–7(5–7), [10–3].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд
Жінки, парний розряд